Рудольф Австрийский (, при рождении Рудольф Сурингус Питер Карл Франц Иосиф Роберт Отто Антониус Мария Пий Бенедикт Игнатий Лаврентий Юстилиан Маркус д’Авиано фон Габсбург-Лотарингский (); 5 сентября 1919, , Швейцария — 15 мая 2010, Брюссель) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов, младший сын императора Карла I и Циты Бурбон-Пармской.

Биография 
Эрцгерцог Рудольф родился 5 сентября 1919 года в семье уже свергнутого к тому времени австрийского императора и короля Венгрии Карла I и его супруги Циты Бурбон-Пармской. Появился на свет в Пранжене, Швейцария, где его семья переехала после изгнания из Австрии. В семье уже было пятеро детей: Отто, Аделаида, Роберт, Феликс, Карл Людвиг. Впоследствии родились ещё две дочери, Шарлотта и Елизавета.

Был назван в честь Рудольфа I.. Отец Рудольфа умер, когда мальчику было три года.

Учился вместе со своими братьями и сестрами. Семья жила в Испании и Бельгии, а после начала Второй мировой войны переехала в Квебек. Далее они последовали в США и обосновались в штате Нью-Йорк.

В 1944 году он и его брат Карл Людвиг стали участниками австрийского сопротивления, но он был исключен в 1946 году после того, как стало известно о его монаршем происхождении. После войны он путешествовал по Америке, Канаде и Африке. Работал на Уолл-стрит.

Рудольф был женат дважды. Первой его женой стала русская дворянка графиня Ксения Чернышёва-Безобразова (1929—1968), дочь графа Сергея Александровича Чернышёва-Безобразова и Елизаветы Дмитриевны, урождённой графини Шереметевой. Свадьба состоялась 22 июня 1953 года в Tuxedo Park, штат Нью-Йорк. Ксения погибла в авиакатастрофе 20 сентября 1968 года. Рудольф получил многочисленные травмы, но выжил. В браке родилось четверо детей:
 Мария Анна (род. 1954) — вышла замуж за князя Петра Голицына (род. 1955), имеют шестерых детей:
 Княгиня Ксения Петровна Голицына (23 мая 1983 г.) вышла замуж за Альберто Матта-и-Майя (1983 г.р.) 23 сентября 2007 г. У них трое детей:
 Лидия Матта и Голицына (6 сентября 2011 г.)
 Дамиан Матта и Голицын (12 августа, 2013)
 Феликс Матта и Голицын (3 марта, 2016)
 Княгиня Татьяна Петровна Голицына (16 августа 1984 г.) вышла замуж за Гильермо Сьерра-и-Урибе (13 июня 1984 г.) 29 апреля 2017 г. У них есть сын:
 Константин Николас Сьерра (1 октября 2019 г.)
 Княгиня Александра Петровна Голицына (7 августа 1986 г.) вышла замуж за доктора Дмитрия Локтионова (1989 г.р.) 24 июля 2021 г.
 Принцесса Мария Петровна Голицына (11 мая 1988 г. - 4 мая 2020 г.) вышла замуж за Риши Руп Сингха (1978 г.р.) 24 сентября 2017 г. Скоропостижно скончалась. У них есть сын:
 Максим Вир Сингх (10 февраля 2018 г.)
 Князь Димитрий Петрович Голицын (11 июня 1990 г.) женился на Александре Эвелин Поллитт (1989 г.р.) 11 июня 2017 г. У них есть дочь:
 Княгиня Софья Димитровна Голицына (2019)
 Князь Иоанн Теймураз Петрович Голицын (27 мая 1992 г.)
 Карл Петер (род. 1955) — женился в 1998 году на княжне Александре фон Вреде (род. 1970), двое детей:
 Антония (род. 2000)
 Лоренц (род. 2003)
 Симеон (род. 1958) — женился на принцессе Марии Бурбон-Сицилийской (род. 1967), пятеро детей;
 Иоган Карл (1962—1975).
15 октября 1971 года женился во второй раз на княжне Анне Габриэле фон Вреде (род. 1940). Свадьба прошла в Эллингене, Бавария. От брака родилась одна дочь:
 Екатерина Мария (род. 1972) — вышла замуж в 1998 году за графа Максимилиана Секко ди Арагон (род. 1967), трое детей.
 Константин (р. 2000)
 Никколо (р. 2002)
 Родольфо (р. 2010)

Умер Рудольф 15 мая 2010 года в Брюсселе в возрасте 90 лет. В живых на тот момент оставались его старшие братья Отто и Феликс (оба скончались в 2011 году).

Награды 
 — Орден Золотого Руна (Австро-Венгрия);

Предки

Ссылки 
 Профиль на Geneall.net 
 Профиль на Thepeerage.com 
 Фото Габсбургов

Примечания 

Рудольф
Рудольф
Кавалеры ордена Золотого руна
Австрия во Второй мировой войне